«Я не робот» (, ) — южнокорейский телесериал 2017-2018 года, в главных ролях Ю Сын Хо, Чхэ Су Бин и Ом Ки Джун. Выходил с 6 декабря 2017 по 25 января 2018 года на канале MBC.

Телесериал был коммерчески провальным, захватив в среднем 3,22 % аудитории, и получил наименьший зрительский рейтинг в своём временном интервале (таймслоте).

Сюжет 
Исполнительный директор крупной компании Ким Минкю живёт изолированной жизнью из-за серьёзной аллергии: красная сыпь быстро распространяется по всему его телу, когда он прикасается к другим людям. Чо Джиа — молодая женщина, которая пытается вести собственный мелкий бизнес, изобретая всякие необычные вещи и оказывая посреднические услуги. Робот-гиноид «Аджи-3» разработан её бывшим бойфрендом — профессором Хон Бэккюном и его командой. Ким Минкю собирается протестировать робота, однако авария привела к неисправности аккумулятора. Хон Беккюн смоделировал этого робота после расставания с Чо Джиа и скопировал её внешность: девушка и робот похожи как две капли воды. По просьбе Хон Беккюна Чо Джиа притворяется роботом вместо Аджи-3, пока команда техников устраняет неисправность. Это приводит к возникновению романтических чувств между Чо Джиа и Ким Минкю, но он искренне считает, что влюблён в робота. Пока Чо Джиа колеблется, стоит ли открыть ему правду, возникают иностранные бизнесмены, желающие заполучить робота.

В ролях 
 Ю Сын Хо — Ким Минкю
 Чхэ Су Бин — Чо Джиа / Аджи-3
 Ом Ки Джун — Хон Бэккюн

Саундтреки

Рейтинги

Примечания

Ссылки 
 официальный сайт MBC 
 HANCINEMA
 IMDb 

Телесериалы Республики Корея 2017 года
Драматические телесериалы Республики Корея
Телесериалы по алфавиту
Программы телеканала Munhwa Broadcasting Corporation
Комедийные телесериалы Республики Корея
Телесериалы на корейском языке